Ophiolypus agassizii är en ormstjärneart som beskrevs av George Richard Lyman 1878. Ophiolypus agassizii ingår i släktet Ophiolypus och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
agassizii